Пи́тер Га́ллант (, ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (1987), бронза (1982).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Сыновья Питера — тоже кёрлингисты: старший Бретт Галлант —  и , младший Кристофер Галлант — чемпион Канады среди студентов университетов 2014.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады